Zigeunerbach ist ein Gewässername:
 Zigeunerbach, deutscher Name des Cikánský potok, linker Zufluss der Blanice nahe Záblatí, Okres Prachatice, Südböhmische Region, Tschechien
 Zigeunerbach, früherer Name des Stempflebachs, Zu- und Abfluss des Stempflesees im Stadtwald von Augsburg, Bayern
 Zigeunerbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) in Unterdeufstetten, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zigeunergraben